Albums
 The Great Escape (Blur), een muziekalbum uit 1995 van de Engelse rockband Blur
 The Great Escape (album van Ilse DeLange), een muziekalbum uit 2006 van de Nederlandse zangeres Ilse DeLange
 The Great Escape (Seventh Wonder), een muziekalbum uit 2010 van de Zweedse band Seventh Wonder
 The Great Escape (Tara Blaise), een muziekalbum uit 2008 van de Ierse zangeres Tara Blaise
 Great Escape (The Rifles), een muziekalbum uit 2009 van de Engelse indie-rockband The Rifles
Singles
 The Great Escape (Boys Like Girls), een single uit van de Engelse indie-rockband The Rifles
 The Great Escape (nummer van Ilse DeLange), een single uit 2006 van de Nederlandse zangeres Ilse DeLange
 The Great Escape (Morning Runner), een single uit 2006 van de Engelse rockband Morning Runner
 The Great Escape (The Rifles), een single uit 2009 van de Engelse indie-rockband The Rifles
Anders
 The Great Escape (attractiepark), een attractiepark in de Verenigde Staten
 The Great Escape (film), een Amerikaanse film uit 1963 over de Tweede Wereldoorlog
 The Great Escape (computerspel uit 1986), een computerspel gebaseerd op de film uit 1963
 The Great Escape (computerspel uit 2003), een third-person shooter-spel uit 2003
 Rayman 2: The Great Escape, een platformspel uit 1999
 The Great Escape (festival), popfestival in Brighton, Verenigd Koninkrijk